Афаносово (Новгородская область)
 Афаносово (Псковская область)